Propeller, structure des Satellites de Saturne
 Propeller,  album du groupe Guided by Voices (1992)